Букарели има више значења:

 Букарели (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Букарели (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику